Мошевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Мошевская волость — в составе Климовичского уезда Могилёвской губернии.
 Мошевская волость — в составе Чердынского уезда Пермской губернии.